wyrzutnia torpedowa
 wyrzutnia (retoryka)
 wyrzutnia rakietowa